Tatlar – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Tatlar – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Tatlar – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian